Игуасу може да се отнася до:

 Игуасу, водопад в Южна Америка
 Игуасу, река в Южна Америка и приток на Парана
 Игуасу, национален парк в Аржентина